Грауман:

 Грауман, Иоганн-Филипп (нем. Graumann, Johann Philipp) (1690 или 1706 — 22.4.1762) — немецкий купец, экономист и генеральный директор монетных дворов Пруссии.
 Грауман, Леопольд Фердинандович (1857—1922) — специалист в области геологоразведки и золотодобычи предреволюционной России
 Грауман, Уолтер (англ. Walter Grauman; 17 марта 1922 — 20 марта 2015) — американский режиссёр.